Pastoril puede referirse a:
Lo relativo a los pastores
El género pastoril o bucolismo, una corriente, género o tópico literario:
Bucólicas
Arcadia (Sannazaro)
Novela pastoril